Ausfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Ausfeld (1855–1904), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Carl Ausfeld (1814–1900), Jurist und Mitglied des deutschen Reichstags

 Friedrich Ausfeld (1879–1934), deutscher Germanist und Schuldirektor
 Karl Ausfeld (1782–1851), deutscher Kupferstecher